Hartig kan som auktorsförkortning betyda:

 Theodor Hartig
 Friedrich Heinrich Anton Franz-Joseph Hartig

Robotskapade auktorsförkortningar